Табарле́ () — село Агрызского района Республики Татарстан. Центр Табарлинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село находится в Восточном Предкамье, на левом притоке реки Чаж, в 1,8 км к востоку от границы с Алнашским районом Удмуртии. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 42 км на северо-восток.

История 
Село как деревня было основано в 1553 году. Также было известно под названиями Ишкильдино, Щеколдино. В сословном плане, в XVIII веке и вплоть до 1860-х годов жители относились к государственным крестьянам. Их основными занятиями в то время были земледелие, скотоводство, смолокурение, рогожно-кулеткацкий промысел, торговля. 

В 1744 году в деревне числилось 59 ревизских душ. В 1773 году через деревню проследовала академическая экспедиция под руководством П. С. Палласа. Во время Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е. И. Пугачёва.

По сведениям 1802 года, в деревне Ишкилдиной Табера тож в 15 дворах проживало 53 души мужского пола ясачных татар.

По сведениям 1855 года, в деревне действовал мектеб, в 1899 году в двух мектебах обучалось 50 мальчиков и 50 девочек.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Ишкилдино (Табарли) 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Табарле, расположенная в 69 верстах от уездного города Елабуга. В деревне насчитывалось 48 дворов и проживало 324 человека (159 мужчин и 165 женщин), были мечеть и мельница.

В 1887 году в деревне Шекалдино (Табарли) Табарлинского сельского общества Больше-Кибьинской волости проживало 560 человек (275 мужчин, 285 женщин) в 94 дворах (из них 87 дворов татар и 7 дворов башкир, которые были припущены на землю татар в 1871 году из деревни Бэзже Салаушской волости). Земельный надел деревни составлял 1694,2 десятины земли (в том числе 17,6 десятины усадебной земли, 476,8 десятины пашни, 123,4 — сенокоса, 9,8 — выгона, 841,8 десятин подушного леса и 174,7 — лесного надела и 50,1 десятин неудобной земли). У жителей имелось 149 лошадей, 132 коровы и 415 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз); 148 человек занимались местными промыслами (в том числе 80 кульёвщиков), 13 — отхожим промыслом преимущественно в Сарапульском уезде (из них 4 торговца). Грамотных и учащихся не было. Действовал мектеб, работали 3 мельницы. 

По сведениям 1893 года, в селе работали медники и лудильщики, 1894–1896 годов — кузнецы, 1897 года — печники, часовщики, сапожники, валяльщики, портные, серебряных и золотых дел мастера, 1900 года — ювелиры.

По переписи 1897 года в деревне проживал 651 человек (306 мужчин, 345 женщин), из них 639 магометан.

В 1902 году в селе было построено медресе; в 1904 году было построено здание для второго медресе. Земством были выделены средства для устройства библиотеки при медресе.

В 1905 году в деревне Табарли (Шекалдино) проживало 682 человека (340 мужчин, 342 женщины) в 122 дворах.

Во 2-й половине XIX века вблизи деревни действовал поташный завод.
В начале ХХ века в селе действовали 2 мечети (здание мечети 1915 года сохранилось), 2 мектеба, 2 медресе, 2 водяные мельницы. В 1910 году была открыта земская русско-татарская школа, в 1911 году при ней — библиотека.
 
В селе с 1919 года действовал сельский клуб (с 1989 года — дом культуры), с 1917 года — изба-читальня (позднее библиотека), с 1932 года — фельдшерско-акушерский пункт, с 1963 года — музей истории села.

В селе размещалась центральная усадьба колхоза «Коммунизмга». В 1935 году в селе был организован рыбхоз.

В 1933 году начальная школа села была преобразована в семилетнюю, в 1960 году — в восьмилетнюю, в 1975 году — в среднюю, с 2015 года — неполная средняя.

До 1919 года село входило в Сарсак-Омгинскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской, с 1920 года — Вятской губерний. С января 1921 года в составе Елабужского кантона (до июня уезд). С 1921 года деревня — в составе Агрызского, с 1924 года — Елабужского кантона ТАССР, с 1927 года — в Агрызском районе (с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в Елабужском сельском районе). В 1948 году — центр Табарлинского сельсовета.

Население 
По переписи 2010 года в селе проживало 262 человека (123 мужчины, 139 женщин).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 96 %.

Экономика 
Жители работают преимущественно в отделении «Табарле» агрофирмы «Ак Барс – Агрыз» и крестьянских фермерских хозяйствах, занимаются полеводством, свиноводством.

Инфраструктура 
Имеются основная школа, сельский дом культуры с библиотекой и музеем, фельдшерский пункт, почтовое отделение, 3 магазина, кладбище. Рядом с селом находится месторождение лечебной грязи.

В селе четыре улицы — Кирова, Ленина, Советская и Чапаева.

Достопримечательности, мемориал 
На территории села установлен памятник пионеру. Сохранился дом купца второй гильдии Д. Юсупова. В окрестностях села расположена могила расстрелянных колчаковцами в 1919 году сторонников советской власти.

Религиозные объекты 
В 2005 году в селе была построена мечеть.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Агрызского района